Mount Hamilton kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hamilton, Östantarktis, berg, 
 Mount Hamilton, Västantarktis, berg,